Дементеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дементеево — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Дементеево — деревня в Ленинском районе Тульской области.